Antoine Pescatore peut faire référence à :
 Constantin-Joseph-Antoine Pescatore (1787-1858), homme politique luxembourgeois, député et bourgmestre de la ville de Luxembourg ;
 Joseph-Antoine Pescatore (1800-1860), homme politique luxembourgeois et député de 1847 à 1848 ;
 Dominique-Antoine Pescatore (1842-1933), homme politique luxembourgeois et député de 1867 à 1886 ;
 Antoine Pescatore (1868-1927), fils du précédent, homme politique luxembourgeois et Directeur général du Commerce, de l’Industrie et du Travail.

Voir aussi